Châtres (Aube)
 Châtres (Dordogne)
 Châtres (Seine-et-Marne)
ook:
Châtres-la-Forêt,  Mayenne 
Châtres-sur-Cher,  Loir-et-Cher